Experimentalismo (princípio) — o princípio da fundamentação na experiência
 Experimentalismo (arte) — movimento artístico avant-gardes
 Experimentalismo (poesia) — movimento poético (início da década de 1960)
 Experimentalismo (música) — um estilo musical (originado no século XX)

Ver Também 
 Wikipédia: Experimentalismo (Comportamento desestabilizador)